Somorrostro hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Valle de Somorrostro, en Vizcaya;
 Nombre tradicional del pueblo de Musques, en Vizcaya;
 Cerro de Somorrostro, en Santander;
 Barrio y playa de Somorrostro (Barcelona): hoy desaparecido, fue un barrio chabolista de gitanos y pescadores en Barcelona, donde se rodó la película Los Tarantos (1962), de gran importancia para el flamenco.

Además
 Clase Somorrostro, de cañoneros fluviales de la Armada Española;